Raisen (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Raisen (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Raisen